Queens Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Queens Park (del av en befolkad plats), Western Australia, Canning,

Storbritannien 

 Queens Park, Bournemouth, park, England, 

Robotskapade Australienförgreningar